Galan je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 72,747 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења галијума‎